Кавендиш-Бентинк () — английская фамилия. Известные носители:

 Кавендиш-Бентинк, Сесилия Нина (1862—1938) — графиня Стратмор и Кингхорн.
 
  (1857—1943) — британский политик.

См. также 
 Моррелл, Оттолайн
 Бентинк